Mit Dilutor (lat. Verdünner) werden verschiedene Apparate bezeichnet:
 in der Mikrobiologie und chemischen Analytik für die Verdünnung von Proben 
 zur Bestimmung des Grenzaktivitätskoeffizienten  bei unendlicher Verdünnung, siehe Aktivitätskoeffizient